PHH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Phan Thiết (Vietnam)